Kim Dong-jun – attore sudcoreano
 Kim Dong-jun – calciatore sudcoreano